Un non-vaisseau est un type de vaisseau spatial dans l’univers de Dune de Frank Herbert.

La caractéristique première d’un non-vaisseau est d’être totalement indétectable aux senseurs et aux êtres doués de prescience.

Dans les livres de Frank Herbert et dans Après Dune 

Dans le cycle de Dune originel, les non-vaisseaux apparaissent après la mort de Leto II : ce sont des évolutions logiques du non-espace découvert par les Ixiens. Ils servent ainsi, d’une part, la soif de liberté de l’humanité après la géhenne de Leto II et, d’autre part, les plans de ce dernier pour l’humanité, puisque son sentier d'Or vise à la mettre à l’abri en la dispersant.

Ils restent visibles à l’œil humain, sous la forme d’une sphère argentée, mais c’est un handicap réduit.

À la fin de La Maison des Mères, c’est à bord d’un non-vaisseau que Duncan Idaho et Sheeana s’enfuient pour ne pas tomber aux mains des Honorées Matriarches. Baptisé Ithaque par ses occupants, il tiendra l’espace vingt ans durant (dans Les Chasseurs de Dune et Le Triomphe de Dune) avant d'échouer à Synchronie.

Avant Dune et Après Dune 
Dans La Maison Harkonnen, tome 2 du cycle d’Avant Dune, Brian Herbert et Kevin J. Anderson placent les origines des non-vaisseaux dans les machinations de la Maison Harkonnen. Vladimir Harkonnen aurait assassiné l’inventeur richésien pour en garder l’exclusivité. Une panne sur Wallach IX le fait tomber aux mains du Bene Gesserit, qui préférera le faire disparaître pour ne pas déséquilibrer le pouvoir au sein de l’Empire.

Cette version du non-vaisseau est également invisible à l’œil nu.

Liens externes   
  

 

Véhicule de Dune
Vaisseau spatial de fiction